Mitteldorf heißen folgende geographische Objekte:

 Mitteldorf (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mitteldorf (Igensdorf), Ortsteil der Gemeinde Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Mitteldorf (Königstein), Ortsteil der Gemeinde Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mitteldorf (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mitteldorf (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mitteldorf (Stollberg), Ortsteil der Stadt Stollberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Mitteldorf (Weisendorf), Ortsteil des Marktes Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Mitteldorf (Bleicherode), Ortsteil der Gemeinde Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen

 Mitteldorf (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft der Gemeinde Großkirchheim, Kärnten
 Mitteldorf (Gemeinde Virgen), Fraktion in der Gemeinde Virgen, Osttirol

 Prostřední Rokytnice, Ortsteil von Rokytnice v Orlických horách, Tschechien

Mitteldorf ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Mitteldorf (* 1968), deutscher Badmintonspieler
 Klaus Mitteldorf (* 1953), brasilianischer Fotograf, Dokumentarfilmer, Filmregisseur
 Katja Mitteldorf (* 1985), deutsche Politikerin (Die Linke)

Siehe auch:
 Middeldorf
 Middeldorp
 Middeldorpf
 Mittelndorf
 Mittelsdorf
 Mittendorf
 Mitterdorf